Вторая Бундеслига 2019/2020 — 46-й сезон Второй Бундеслиги. Турнир начался 26 июля 2019 года и закончится 28 июня 2020 года.

В связи с пандемией коронавируса проведение чемпионата было приостановлено в марте 2020 года. Турнир был возобновлён 16 мая без зрителей на стадионах.

Чемпионский титул и выход в Бундеслигу досрочно защитила билефельдская «Арминия». В предпоследнем туре также досрочно вышел в Бундеслигу ФК «Штутгарт».

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
По итогам предыдущего сезона во Вторую Бундеслигу вылетели «Штутгарт», «Ганновер 96» и «Нюрнберг». В Бундеслигу вышли победитель Второй Бундеслиги «Кёльн», занявший второе место «Падерборн 07» и победитель стыковых матчей «Унион Берлин».

По итогам предыдущего сезона в Третью лигу вылетели «Ингольштадт 04», «Магдебург» и занявший последнее место «Дуйсбург». Во Вторую Бундеслигу вышли победитель Третьей лиги «Оснабрюк», занявший второе место «Карлсруэ» и победитель стыковых матчей «Веен».

«Унион», занявший по итогам прошлого сезона 3-е место, вышел в Первую Бундеслигу, обыграв в стыковых матчах «Штутгарт», который занял 16-е место в Бундеслиге.

«Ингольштадт 04», занявший по итогам прошлого сезона 16-е место, выбыл в Третью Лигу, проиграв в стыковых матчах «Веену», занявшему 3-е место.

Турнирная таблица

Переходные матчи за выход в Первую бундеслигу

Стыковые матчи за право остаться во Второй Бундеслиге 
Нюрнберг, занявший 16-е место во Второй Бундеслиге, сыграл в стыковых матчах с Ингольштадтом 04, который занял 4-е место в Третьей Лиге. В домашнем матче Нюрнберг обыграл Ингольштадт со счётом 2:0. Дубль на свой счёт записал Фабиан Нюрнбергер. В гостях усилиями Штефана Кучке, Робина Краусе и Тобиаса Шрёка хозяева поля вели 3:0, но на последних минутах в ворота Марко Кналлера влетел мяч от Фабиана Шлёйзенера и счёт стал 3:1, который и позволил Нюрнбергу остаться во Второй Бундеслиге за счёт правила выездного гола.

|}

Ссылки 

 Официальный сайт
 Вторая Бундеслига на soccer365.ru

Вторая Бундеслига
Спорт в Германии в 2019 году
Спорт в Германии в 2020 году